Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1975 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 22 по 23 февраля на «катке имени Дренте» в Ассене (Нидерланды).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Февраль 1975 года
Международные спортивные соревнования в Ассене
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Нидерландах